Охрид је град поред истоименог језера у југозападној Македонији. 
 Охрид је језеро у југозападној Македонији и источној Албанији.
 Охрид је утврђење у истоименом граду, покрај истоименог језера.